

Patronyme 

 Abdelwaheb Jemal (1946-), un haut fonctionnaire, diplomate et homme politique tunisien ;
 Ali Jemal (1990-), un footballeur tunisien ;
 Ammar Jemal (1987-), un footballeur international tunisien.

Prénom